Ната́ша Ду́шев-Я́нич (, ; 24 июня 1982, Бачка-Паланка) — сербская гребчиха-байдарочница, выступала за сборные Югославии, Сербии и Черногории, Сербии и бо́льшую часть своей карьеры за сборную Венгрии на всём протяжении 2000-х годов и в первой половине 2010-х годов. Участница четырёх летних Олимпийских игр, трёхкратная олимпийская чемпионка, девятнадцатикратная чемпионка мира, восемнадцатикратная чемпионка Европы, победительница многих регат республиканского и международного значения.

Биография 
Наташа Янич родилась 24 июня 1982 года в городе Бачка-Паланка. Активно заниматься греблей начала в раннем детстве, проходила подготовку под руководством собственного отца Милана Янича, в прошлом известного гребца-байдарочника, тренировалась вместе со старшими братьями Мичо и Стьепаном, которые впоследствии тоже добились успеха в гребле, выступая за сборную Хорватии.

Уже с юных лет Наташа показывала выдающиеся результаты, в частности в возрасте восемнадцати лет выиграла юниорское европейское первенство, и её признали лучшей молодой спортсменкой Югославии. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, хотя к моменту проведения Игр страна уже распалась, и в итоге она представляла здесь Сербию и Черногорию. Участвовала в зачёте одиночных байдарок на дистанции 500 метров, пробилась в финальную стадию турнира и в решающем заезде была близка к призовым позициям, придя к финишу четвёртой.

Вскоре после сиднейской Олимпиады Янич приняла венгерское гражданство и на дальнейших соревнованиях стала выступать за сборную Венгрии. В 2002 году выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы в Сегеде и золотую на чемпионате мира в Севилье — обе в четырёхместных байдарках на пятистах метрах. Год спустя завоевала золото на мировом первенстве в американском Гейнсвилле, одолев всех соперниц в четвёрках на километре. Закрепившись в основном составе венгерской национальной сборной, успешно прошла квалификацию на Олимпийские игры 2004 года в Афинах, где сразу в двух пятисотметровых дисциплинах стала чемпионкой, в одиночках и в двойках вместе с напарницей Каталин Ковач. За эти выдающиеся достижения в этом году была признана лучшей гребчихой Венгрии, лучшей спортсменкой Венгрии, персоной года в Венгрии по версии газеты «Мадьяр Со» и награждена рыцарским крестом «Ордена Заслуг».

В 2005 году Янич выступила на чемпионате Европы в польской Познани и на чемпионате мира в хорватском Загребе, с каждой из этих регат привезла по три золотые медали, выигранные в различных женских гребных дисциплинах. В следующем сезоне добилась невероятного достижения, завоевала шесть золотых наград на европейском первенстве в чешской Рачице и ещё шесть золотых наград на домашнем мировом первенстве в Сегеде — финишировала первой во всех дисциплинах, в которых принимала участие. Ещё через год была скромнее, выступала только в одиночках на двухстах метрах, взяв золото на чемпионате Европы в испанской Понтеведре и на чемпионате мира в немецком Дуйсбурге. Позже отправилась на Олимпиаду 2008 года в Пекине, где совместно с той же Каталин Ковач вновь стала чемпионкой в двойках на пятистах метрах, в то время как в четвёрках вынуждена была довольствоваться серебряной наградой, уступив в финале экипажу из Германии. За эти достижения удостоена офицерского креста «Ордена Заслуг».

На чемпионате Европы 2009 года в Бранденбурге Янич добыла три серебряные награды и одну золотую, затем на чемпионате мира в Дартмуте попала в число призёров в пяти различных дисциплинах, в том числе стала первой в одиночках и двойках на двухстах метрах, а также в четвёрках на пятистах. В следующем сезоне добавила в послужной список ещё три золотые медали европейского первенства и три золотые медали мирового первенства. В декабре вышла замуж за болгарского гребца Андриана Душева, бронзового призёра Олимпийских игр. Сезон 2011 года практически полностью пропустила из-за беременности и рождения ребёнка, дочь назвали Миланой в честь отца Янич, умершего в 2003 году.

В 2012 году Наташа Душев-Янич вернулась в большой спорт и благополучно прошла отбор на Олимпийские игры в Лондоне, тем не менее, защитить своё чемпионское звание ей здесь не удалось. В одиночных байдарках на дистанции 200 метров она показала в финале третий результат, уступив новозеландке Лизе Кэррингтон и украинке Инне Осипенко-Радомской. В двойках с Ковач на сей раз получила серебро, в решающем заезде их обошёл немецкий экипаж. Несмотря на отсутствие побед, по итогам сезона была награждена командорским крестом со звездой «Ордена Заслуг». В концовке олимпийского сезона она изъявила желание выступать за свою родную страну Сербию, однако в начале следующего сезона передумала и в марте вернулась в расположение венгерской команды.

После четырёх Олимпиад Душев-Янич осталась в основном составе национальной сборной Венгрии и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2013 году побывала на чемпионате Европы в португальском городе Монтемур-у-Велью, откуда привезла две награды бронзового достоинства и две награды золотого достоинства, став таким образом восемнадцатикратной чемпионкой Европы. Позже выступила на чемпионате мира в Дуйсбурге, получила здесь серебро в двойках на пятистах метрах и золото эстафете одиночек 4 × 200 м, став девятнадцатикратной чемпионкой мира. В 2014 году перенесла сложную операцию на позвоночнике и поэтому в данном сезоне не выступала.

Ссылки 
 
 Наташа Душев-Янич — медали на крупнейших международных соревнованиях
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007)

Гребцы на байдарках и каноэ Югославии
Гребцы на байдарках и каноэ Сербии и Черногории
Гребцы на байдарках и каноэ Венгрии
Гребцы на байдарках и каноэ Сербии
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы Европы по гребле на байдарках и каноэ